Ночь любви (фильм, 1927) — фильм Джордж Фицморис
 Ночь любви (фильм, 1952) — фильм Ахмед Бадрахан
 Ночь любви (фильм, 1954) — фильм Марио Боннар
 Ночь любви (фильм, 2000) — фильм Алехандро Агрести